Zygmunt Otto (1874–1944) – polski rzeźbiarz
 Zygmunt Otto (1896–1961) – polski piłkarz